Sky může být:

 Sky plc – britská telekomunikační společnost
 Sky Cinema – americká televizní stanice
 Sky One – britská televizní stanice
 Sky Atlantic – britská televizní stanice
 Sky Soap – britská televizní stanice
 Sky TV – britská televizní stanice
 Sky 3D – britská televizní stanice
 Sky Multichannels – britská televizní stanice
 Team Sky – britský cyklistický tým
 Sky Magazine – britský časopis
 Sky Ferreira (* 1992) – americká zpěvačka a herečka
 Sky (hudební skupina) – anglická hudební skupina